Miejscowości w USA:
 Long Prairie – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
Gminy w USA:
 Long Prairie (ang. Long Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Long Prairie (ang. Long Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi